Bertele ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Maria Bertele (* 1974), deutsche Regisseurin und Schauspielerin
 Ernst Bertele (1921– nach 1962), deutscher Fußballspieler
 Franz Bertele (1931–2019), deutscher Diplomat
 Georg August Bertele (1767–1818), Arzt und Naturwissenschaftler
 Hans von Bertele (1903–1984), österreichischer Professor und Uhrenhistoriker
Joachim Bertele, deutscher Diplomat
 Ludwig Bertele (1900–1985), deutscher Optikkonstrukteur
 Stefania Bertele (* 1957), italienische Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Bertelli